Цыгане в Литве — этническое меньшинство в стране. По данным переписи населения, в 2011 году их было 2115 человек, или 0,06 % населения.

Численность и доля

Переписи населения 
Численность и доля цыган по данным переписи населения за эти годы:

Численность цыган по данным переписи населения за эти годы, по уездам:

Доля цыган по данным переписи населения за эти годы, по уездам (в %):

См. также 
 Население Литвы

Примечания

Литература 
 National strategy for Roma integration. Lithuania
 Roma and Romani in Lithuania in the 21st century 2013
 In the Dark: Segregating Roma in Lithuania Европейский центр по правам цыган 2002

Ссылки 
 roma.lt

Цыганская диаспора
Народы Литвы